Ильинка — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России.

География 
Ильинка расположен в юго-восточной части Кемеровской области в таёжной зоне и находится на берегу реки Базас. Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года все жители посёлка (41 человек) - шорцы

Инфраструктура 
Лесная промышленность.

Транспорт 
Лесные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Междуреченского городского округа